Rezerwat przyrody Lewice
 Lewice – wieś w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, w gminie Branice 
 Lewice – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Międzychód 
 Lewice – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Trzebiatów
 Lewice – stacja kolejowa na trasie linii kolejowej nr 373 (Międzychód-Zbąszyń), położona we wsi Lewice w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Międzychód.

Linki zewnętrzne